Paweł Protasiewicz – żużlowiec, ojciec Piotra,
 Ignacy Protasiewicz – rysownik i malarz okresu Młodej Polski,
 Jacek Protasiewicz (ur. 1967) – polityk,
 Piotr Protasiewicz (ur. 1975) – żużlowiec, wielokrotny mistrz Świata, Europy i Polski.